Jonstorp kan syfta på:

 Jonstorps socken – en socken i Skåne
 Jonstorps landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Malmöhus län 1863–1970
 Jonstorps församling – en tidigare församling i Lunds stift –2002
 Jonstorps kyrka – en kyrkobyggnad i Jonstorp i Lunds stift, församlingskyrka i Farhult-Jonstorps församling
 Jonstorp – en tätort i Höganäs kommun
 Jonstorps distrikt – ett distrikt i Höganäs kommun och Skåne län 2016–
Jonstorp, Gävle kommun -  en småort i Gävle kommun